The Deep Purple – film del 1915 diretto da James Young
 Profondo rosso – film del 1920 diretto da Raoul Walsh